Стенные ящерицы () — род пресмыкающихся из семейства настоящих ящериц.

Стенные ящерицы близки зелёным ящерицам (Lacerta), а особенно к ящерицам группы Archaeolacerta, с которыми ранее отождествлялись. От последних отличаются менее уплощённой головой и рядом признаков чешуйчатого покрова и скелета.

Распространение 
Стенные ящерицы распространены главным образом в Средиземноморье: на юге Европы, в северо-западной Африке, на севере Турции.

В странах бывшего СССР (на юге Украины и в Молдавии) встречается единственный вид стенных ящериц — крымская ящерица (Podarcis tauricus), представленная там подвидом Podarcis tauricus tauricus.

Классификация 
На ноябрь 2021 года в род включают 26 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мадейрскую ящерицу (Podarcis dugesii) в 2016 году выделили в самостоятельный род Teira.

Примечания

Литература